

Patronymes 
 Alexandre Astier (1968-), historien des religions de l'Inde,
 André Astier (1922-2001) physicien des particules,
 Charles-Benoît Astier (1771-1836), pharmacien militaire français,
 François Astier (1855-1934), parlementaire français et père de Marcel-François Astier,
 Hubert Astier (1938-2020), haut fonctionnaire et homme politique français,
 Jean Astier de Villatte (1900-1985), résistant,
 Jean-Étienne Astier (XVIII-XIXème siècles), premier fabricant d'ocre à Roussillon,
 Lilian Astier (1978-), footballeur français,
 Louis Astier de Villatte (1897-1936), pilote de l'Armée de l'air mort accidentellement dans l'écrasement de son bombardier,
 Marcel-François Astier (1885-1947), parlementaire français, fils de François Astier,
 Pauline Astier (2002- ), joueuse française de basket-ball,
 Placide Astier (1856-1918), scientifique et parlementaire français,
 Raphaël Astier (1976- ), pentathlonien français,
  (1895-1986), général français ;
  (trois frères) :
 Emmanuel d'Astier de La Vigerie (1900-1969), résistant, écrivain, journaliste et homme politique français,
 François d'Astier de La Vigerie (1886-1956), résistant et général français,
 Henri d'Astier de La Vigerie (1897-1952), résistant et homme politique français.

Arts et spectacle 
 Alexandre Astier (1974-), acteur, compositeur, réalisateur, monteur, scénariste, humoriste et écrivain français, fils de Lionnel Astier et frère de Simon Astier,
 André Astier (1923-1994), accordéoniste et compositeur français,
 Elfie Astier (1969- ), chanteuse, actrice et animatrice française de télévision,
 Ingrid Astier (1976-), écrivaine française,
 Laurent Astier (1975- ), auteur de bande dessinée français,
 Lionnel Astier (1953- ), acteur et metteur en scène, et père d'Alexandre Astier et de Simon Astier,
 Odile Astié ou Astier (1941-1980), cascadeuse et actrice française qui a travaillé notamment avec Gil Delamare et Rémy Julienne
 Simon Astier (1983- ), acteur, réalisateur et scénariste, demi-frère d'Alexandre Astier et fils de Lionnel Astier,
 Stefan Astier (1973-), auteur de bande dessinée français, frère de Laurent Astier.

Prénom   
 Astier Nicolas (1989-), cavalier français de concours complet, médaillé olympique.

Toponymes 
 Saint-Astier, commune française de la Dordogne.
 Canton de Saint-Astier 
 Saint-Astier, commune française de Lot-et-Garonne.
 Saint-Martin-l'Astier, commune française de la Dordogne.

Divers 
 (236984) Astier, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, en l'honneur d'Alexandre Astier,
 Loi Astier, loi française, du nom du sénateur Placide Astier.

Notes et références 

Homonymie de patronyme